Список символов штатов США (бабочки) включает чешуекрылых насекомых, которые были избраны символами в отдельных штатах США. В 7 штатах символом избрана Данаида монарх (), а в 4 штатах — Парусник главк ().

Список

См. также 
 Список символов штатов США (насекомые)
 Список символов штатов США (цветы)
 Бабочка года в Германии
 Список символов штатов США (лошади)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 
США